Monumento al marinaio è il nome di diversi manufatti architettonici presenti in diverse città. Può riferirsi a:
 Monumento al Marinaio di Reggio Calabria
 Monumento al Marinaio di Taranto
 Monumento al Marinaio d'Italia di Brindisi